É uma empresa petrolifera canadense que se localiza na cidade de Calgary, considera a capital do petróleo no Canadá. É uma das maiores empresas canadenses.

Empresas petrolíferas do Canadá